«Dessources» puede referirse a:

Divisiones administrativas

Haití 
 Dessources, 5ª sección comunal de la comuna de Jean-Rabel.
 Dessources, 1ª sección comunal de la comuna de Léogane.
 Dessources, 3ª sección comunal de la comuna de Miragôane.